Rhodos (eiland), het op drie na het grootste Grieks eiland
Rhodos (stad), de hoofdstad van het eiland Rodos
Rhodos (mythologie), een Griekse godheid, zoon van Hermes en Aphrodite, niet te verwarren met Rhode
School van Rodos, een oud-Griekse beeldhouwstijl, onder meer te zien in de Kolossus en de Nikè van Samothrake

Zie ook
Rhodes (doorverwijspagina)